Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 950-es, továbbá 950A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

950-es busz (Budapest)
950A busz (Budapest)